Elfi ou Elfie est un prénom féminin.

Étymologie 
Il est dérivé d'Elfleda ou d'Elfriede, qui ont pour étymologie germanique adal- « noble » et -frido « paix » ou aelf- « elfe » et -raed « conseil ». Les Elfi et Elfie se fêtent le 23 octobre.

Prénom
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ces prénoms, consulter les listes générées automatiquement pour les prénoms Elfi et Elfie.

Entreprise
 El.Fi SpA : Groupe italien d'électroménager connu par ses marques Zanussi, Ocean, Samet, Sangiorgio et Brandt (De Dietrich, Brandt, Vedette, Thomson, Sauter, Thermor)

Variantes 
On note les variantes Elfrida, Elfride, Elfriede, Elfy et Elfrid ainsi que Frida.

Personnage de fiction
 Elfie (anime), un téléfilm d'animation japonais.

Notes et références

Liens internes
 Liste des prénoms

Homonymie de prénom
Prénom féminin